

Mitologia 
Vittoria – Una dea romana
Nike – Personificazione della vittoria nella mitologia greca

Geografia 
Italia
Vittoria – Comune nel libero consorzio comunale di Ragusa
Vittoria – Frazione di Mignanego (GE)
Vittoria Apuana – Frazione di Forte dei Marmi (LU)

Antartide
Terra Vittoria – Territorio dell'est dell'Antartide

Africa
Lago Vittoria – Grande lago africano, sorgente del Nilo Bianco
Cascate Vittoria – Cascate dello Zambesi

Persone 
Regina Vittoria – Regina e imperatrice del Regno Unito (1819-1901)
Principessa Vittoria – Figlia maggiore della regina Vittoria del Regno Unito
Vittoria – Usurpatrice dell'Impero romano
Alessandro Vittoria – Scultore italiano
 Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, figlia della regina Vittoria (1840-1901)
 Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, nipote della regina Vittoria (1868-1935)
 Vittoria di Svezia – principessa di Svezia, erede al trono

Sport 
Vittoria – statistica usata nel gioco del baseball
Associazione Calcio Dilettantistica Città di Vittoria – squadra di calcio italiana della città di Vittoria nel libero consorzio comunale di Ragusa

Altro 
 Vittoria – nome proprio di persona femminile
 Vittoria – romanzo del 1915 di Joseph Conrad
 Vittoria – stazione della metropolitana di Brescia
 Vittoria – vino DOC siciliano
 Vittoria (Amo y señor) – telenovela argentina
 12 Vittoria – Asteroide scoperto nel 1850
 Vittoria – vascello
 Vittoria – azienda italiana produttrice di pneumatici e ruote per biciclette 
 Vittoria –  film del 1938 diretto da Michail Doller e Vsevolod Illarionovič Pudovkin

Pagine correlate 
 Principessa Vittoria
 Regina Vittoria (disambigua)
 Santa Vittoria
 Victoria

Altri progetti